Enrico V di Franconia – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1106 al 1125
Enrico V di Baviera – duca di Baviera
 Enrico V d'Inghilterra – re d'Inghilterra dal 1413 al 1422
 Enrico, conte di Chambord – pretendente al trono di Francia
 Enrico V – opera teatrale di William Shakespeare
 Enrico V (The Chronicle History of King Henry the Fift with His Battell Fought at Agincourt in France ) – film del 1944 diretto da Laurence Olivier
 Enrico V (Henry V) – film del 1989 diretto da Kenneth Branagh